Леопольд Сулержицкий 

 Сулержицкий, Леопольд Антонович (1872—1916) — сподвижник Льва Толстого и Станиславского
 Сулержицкий, Леопольд Дмитриевич (1929—2012) — палеонтолог, специалист по радиоуглеродному датированию